Островцы — деревня в Гдовском районе Псковской области России. Входит в состав Спицинской волости Гдовского района.

География 
Расположена на побережье Чудского озера, в 16 км к юго-западу от волостного центра Спицино и в 45 км к югу от Гдова.

Население 

Численность населения деревни на 2000 год составляет 188 человек, на 2009 год — 178 человек.

Инфраструктура 
До 1989 года в деревне функционировал аэродром. С начала 1970-х годов по 1988 год из аэропорта Сланцы на самолетах АН-2 выполнялись рейсы в Тарту, Псков, а также по маршруту Сланцы-Гдов-Ремда-Островцы-Самолва.

До 1991 года усадьба колхоза «Наша жизнь». В настоящее время функционирует рыболовецкая артель ЗАО «Маяк».

Почта. Магазин. Автобусное сообщение Островцы-Гдов.

Ссылки 
 Сайт Гдовского района. Спицинская волость

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района